

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Битва на Галисе: полное солнечное затмение 28 мая 585 г. до н. э. , предсказанное Фалесом. Битва между мидийцами и лидийцами на реке Галисе. Мир, установление границы по Галису. Брак Астиага, сына Киаксара, с дочерью Алиатта.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 В 1 луне луский гун вернулся со съезда.
 Во 2 луне, в день синь-сы, в Лу воздвигнут храм У-гун.
 Во 2 луне лусцы взяли город Чжуань.
 Цзиньцы (войско коалиции возглавил вэйский Сунь Лян-фу) во 2 луне совершили карательный поход на Сун, так как то не участвовало в съезде. Цзиньцам помогало Лу.
 В 6 луне чжуский цзы (князь) прибыл для аудиенции в Лу.
 В 6 луне луский посол Гунсунь Ин-ци поехал в Цзинь.
 В 6 луне, в день жэнь-шэнь умер князь Чжэн Дао-гун (Фэй), ему наследовал младший брат Лунь (Чэн-гун, эра правления 584—571).
 Осенью луские полководцы Чжунсунь Ме и Шусунь Цяо-жу вторглись в Сун.
 Осенью чуский полководец гун-цзы Ин-ци напал на Чжэн.
 Зимой луский посол Цзисунь Син-фу поехал в Цзинь.
 Цзиньский князь зимой послал Луань Шу помочь Чжэн, затем он вторгся в Цай.
 Между Чу и Цзинь произошло сражение при Жаоцзяо. Цзиньцы хотели отступить, но перебежчик из Чу Сигун Чэнь посоветовал атаковать ночью. Чусцы были разбиты, и цзиньцы завладели Цай и Чэнь.

Родились 
 Анаксимен, автор сочинения «О природе».

Скончались 
 11 марта — Дзимму, легендарный основатель и первый император Японии.
 Увахшатра, царь Мидии.

См. также

Примечания